Aleksander Colonna-Walewski (senator) (1778–1845) – senator Królestwa Polskiego
 Aleksander Colonna-Walewski (książę) (1810–1868) – polityk francuski